Теодор Рейнах (или Рейнак ; 1860—1928) — французский , , , гебраист, , , , , , , , ,  и общественный деятель, брат Жозефа и Саломона Рейнахов, племянник Жака де Рейнаха.

Биография 
Теодор Рейнах родился 3 июля 1860 года в Сен-Жермен-ан-Ле в еврейской семье. Учился в лицее Кондорсе, затем в Практической школе высших исследований и в Парижском институте политических исследований. Получив степень доктора юридических и филологических наук, Т. Рейнах с 1881 по 1886 год занимался в Париже адвокатской деятельностью.

В 1890 году Теодор Рейнах был командирован в город Константинополь с научными археологическими целями и успешно справился с возложенными на него задачами.

С 1888 по 1907 года он был главным редактором «». С 1894 по 1901 год он читал курс древней нумизматики при филологическом факультете в Высшей школе социальных наук в Париже, где ранее учился сам.

Как член правления Общества еврейских исследований (Société des études juives), Pейнах принимал участие в издаваемом обществом журнале «Revue des études juives», где в течение многих лет вёл годичные отчеты о трудах по гебраистике. Кроме того, он поместил в этот журнал много археологических и исторических исследований, касающихся еврейства в эпоху Греции и Рима. Он также перевёл на французский язык (с примечаниями) сочинение Иосифа Флавия.

С 1903 года Рейнах состоял профессором в Парижской школе высших социальных наук, где читал студентам историю религий. Принимал активное участие в политической жизни Франции: с 1906 года состоял членом палаты депутатов от блока левых и участником ряда парламентских комиссий.

С 1906 года состоял директором «». Музыкальный словарь Римана писал, что Рейнах «один из самых деятельных писателей в области греческой музыки». Также состоял свободным членом Французской академии надписей и изящных наук, председателем общества лингвистов и общества имени Моле-Токвиль.

Теодор Рейнах умер 28 октября 1928 года в городе Париже.

Труды 
Из трудов Рейнаха наиболее известны:
 «Histoire des Israélites dépuis leur dispersion jusqu’à nos jours», 1885, 3-е изд., 1903;
 «Les Monnaies Juives», 1887;
 «Recueil des inscriptions juridiques grecques», 1890—1904;
 «Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme», 1895.
Совместно с Эйхталем он написал этюд о псевдо-аристотелевых музыкальных проблемах («Revue des études grecques», 1892).

Примечания

Литература 
 Reinach, Joseph // Encyclopædia Britannica, 1911.
 Vapereau, Dictionnaire univ. des contemр., s. v.

Ссылки 

 
 Избранные труды Теодора Рейнаха.

Гебраисты
Общественные деятели по алфавиту
Общественные деятели Франции
Члены Палаты депутатов Третьей французской республики
Папирологи
Эпиграфисты
Доктора наук
Президенты Французского музыковедческого общества